Агустин Кастро има више значења:
  Агустин Кастро (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Агустин Кастро, Веинтиуно де Марзо (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику